Грабовецька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Грабовецька сільська рада — Вінницька область, Немирівський район
 Грабовецька сільська рада — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Грабовецька сільська рада — Львівська область, Стрийський район
 Грабовецька сільська рада — Тернопільська область, Тернопільський район